

Letteratura 
 The Things – racconto di Peter Watts del 2010

Musica 
 The Things – gruppo musicale di musica elettronica canadese
 The Things – gruppo musicale garage rock irlandese
 The Things – gruppo musicale rock statunitense

Pagine correlate 
 The Thing
 Things